Базелю́к — фамилия. Известные носители:
 Базелюк, Константин Сергеевич (род. 1993) — российский футболист, нападающий.
 Базелюк, Ольга Спиридоновна (1920—1992) — советская свинарка, Герой Социалистического Труда.